Kim Yong-sik peut désigner :
 Kim Yong-sik (1910-1985), footballeur japonais et sud-coréen ;
 Kim Yong-sik (né en 1967), lutteur nord-coréen.